Зарзіс () — місто в Тунісі.
 Зарзіс (футбольний клуб) (‎‎‎) — професіональний туніський футбольний клуб з однойменного міста.